Igla peut faire référence à:

 Igla, un film soviétique de Rachid Nougmanov sorti en 1988.
 Igla remix, remake du film Igla réalisé en 2010.
 Le 9K38 Igla, un missile Sol-Air portatif de conception soviétique,
 Le système , un système de rendez-vous automatique russe permettant aux véhicules spatiaux de s'amarrer entre eux.